Malmqvist (variante : Malmquist) est un nom de famille suédois notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Göran Malmqvist (1924-2019), linguiste suédois ;
  (née en 1998), joueuse de tennis suédoise ;
  (né en 1981), joueur de football suédois.

Notes et références